Monte Vidone o Montevidone (anticamente Monte Guidone) è la denominazione colloquiale di due comuni delle Marche in provincia di Fermo:

Monte Vidon Combatte
Monte Vidon Corrado.